Пенетрація ( - проникнення; ) — показник, який виражається глибиною проникнення тіла стандартної форми (каліброваної голки) в напіврідкі і напівтверді матеріали за певного режиму, що зумовлює здатність тіла проникати в матеріал, а матеріалу — виявляти опір цьому прониканню. П. побічно характеризує ступінь твердості, наприклад, бітумів; її визначають за допомогою пенетрометра; за одиницю пенетрації прийнята глибина занурення голки на 0,1 мм.

Індекс пенетрації — показник, який характеризує ступінь колоїдності тіла або відхилення його стану від чисто в'язкісного; визначається за формулою:

0,02•(20 — ІП)/(10 + ІП) = (lg 800 — lg П)/(t — 25),

де:

ІП — індекс пенетрації;

П — пенетрація за Річардсоном при 25 °С, 0,1 мм;

t — температура розм'якшення за методом «кільце і куля», °С.

Див. також 
 Пенетрація (медицина)
 пенетрометр
 пенетрометрія

Література 
 

Матеріалознавство